Espen Bredesen – ex saltatore con gli sci norvegese
 Per Bredesen – ex calciatore norvegese
 Trond-Arne Bredesen – ex combinatista nordico norvegese